L'Angelus – dipinto di Jean-François Millet
L'Angélus – dipinto di Jean Laronze
L'Angélus – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate
Angelus (disambigua)